Barsacq ist der Familienname folgender Personen:

 André Barsacq (1909–1973), französischer Regisseur, Dramatiker und Theaterregisseur sowie Übersetzer und Bühnenbildner
 Léon Barsacq (1906–1969), französisch-russischer Filmarchitekt
 Yves Barsacq († 2015), französischer Schauspieler und Synchronsprecher